Bensaïd ou Bensaid (, ) est un nom de famille d'origine maghrébine. Il est constitué de  (fils) et de  (bienheureux).

En France, ce patronyme a parfois été francisé en Bensard, Bansard , Bansart ou Dabiens .

Patronyme 

Par ordre alphabétique du prénom :
 Adlène Bensaïd (né en 1981), footballeur algérien.
 Alexandra Bensaïd, journaliste française.
 Boualem Bensaïd (né en 1967), membre du Groupe islamique armé.
 Catherine Bensaïd (née en 1950), psychiatre française.
 Daniel Bensaïd (1946-2010), philosophe français marxiste.
 Jean Daniel Bensaïd connu sous le nom de Jean Daniel (1920-2020), écrivain et journaliste français, fondateur et éditorialiste du Nouvel Observateur.
 Mohamed Bensaid Aït Idder (né en 1925), résistant et homme politique marocain.
 Najaa Bensaid, actrice française.
 Samira Bensaïd (née en 1958), chanteuse, compositrice et pianiste marocaine.
 Sara Daniel Bensaïd, connue sous le nom de Sara Daniel, fille de Jean Daniel, journaliste française.
 Farid Bensaïd, est un homme d'affaires et violoniste marocain.
 Mohamed Mehdi Bensaid, est un homme politique marocain et Il est ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication depuis octobre 2021 dans le gouvernement Akhannouch.
 Amine Bensaid, président de l'université Al Akhawayn d'Ifrane.
 Abdellah Bensaid, est un acteur marocain.
 Zouheir Bensaid, Directeur generale  Royale marocaine d'assurance
 Abdelrhni Bensaid, Traiteur fameux marocain
 Imed Bensaied , journaliste français d'origine tunisienne
 Marc Bensaied , journaliste français

Notes et références 

Histoire des Juifs au Maroc
Patronyme marocain
Patronyme algérien
Patronyme juif